La stella del Sud – romanzo di Jules Verne
La stella del Sud – film del 1968 diretto da Sidney Hayers